Гамид Мамедтаги оглы Араслы (;  23 февраля 1909 — 1983) — советский азербайджанский учёный-, доктор филологических наук (1954), академик АН Азербайджанской ССР (1968).

Биография 
Гамид Араслы родился 23 февраля 1909 году в городе Елизаветполь (Гянджа) в семье представителя духовенства. Окончив Гимназию учителей в родном городе, поступил в Азербайджанский педагогический институт. После окончания института поступил на работу в Академию наук Азербайджанской ССР.
В 1960—1968 годах — заведующий отделом в Институте литературы и языка АН Азербайджанской ССР, директор музея азербайджанской литературы имени Низами.
С 1970 года работал директором Института народов Ближнего и Среднего Востока АН Азербайджанской ССР. Гамид Араслы — заслуженный деятель науки Азербайджана и Узбекистана, действительный член Организации тюркского языка (Турция, 1957), почётный член Иракской академии наук (1972), член Иорданского королевского общества. 

Автор исследовательских работ о Насими, Кишвари, Амани, Саиб Табризи, Ковси Табризи, Махджур Ширвани, Вагиф, Видади. Внес значительный вклад в изучение наследия Низами и Физули. Араслы подготовил полное собрание сочинений Физули (тома 1—5, 1958). Занимался исследованиями азербайджанского фольклора, творчества ашугов, дастанов «Китаби Деде Коркут» и «Короглу». Г. Араслы — один из основных авторов двутомника «Краткая история азербайджанской литературы» (1943—1944), трехтомного издания «История азербайджанской литературы» (1957—1960). Автор работ, посвященных связям азербайджанской литературы с персидской, турецкой, узбекской и туркменской.

Примечания

Источники 
 
 АСЭ — Азербайджанская Советская Энциклопедия. Том 1. стр. 383.
 Научная конференция, посвящённая 100-летию со дня рождения академика Г.Араслы

Филологи Азербайджана
Литературные критики Азербайджана
Фольклористы Азербайджана
Заслуженные деятели науки Азербайджанской ССР
Похороненные на II Аллее почётного захоронения в Баку
Кавалеры ордена «Знак Почёта»